

Patronyme

 François Nicolas Fririon (1766-1821), général de division français, frère du suivant et neveu de Joseph Mathias ;
 Joseph François Fririon (1771-1849), général de brigade français, frère du précédent et neveu du suivant ;
 Joseph Mathias Fririon (1752-1821), général de division français, oncle des deux précédents ;
 baron Jules Joseph Fririon (1805-1893), général de division français.

Homonymie de patronyme